Messana, nom romà de la ciutat siciliana de Messina.
 Messana (nàutica), pal d'una embarcació de vela de més de dos pals.